

Коммерс — місто, штат Каліфорнія
 Коммерс — місто, штат Джорджія
 Коммерс — місто, штат Оклахома
 Коммерс — місто, штат Техас
 Коммерс — селище, штат Міссурі